Tupilak kan syfta på:

 Tupilak – i inuitiska mytologin en figur med magiska krafter, se Tupilaq
 Tupilak (pjäs) – ett drama av Per Olov Enquist från 1993